DJ Aligator Project (настоящее имя Алиасгар Мовасат, ; род. 10 марта 1975, Тегеран) — датский певец, DJ и продюсер иранского происхождения, в начале карьеры сотрудничал в евродэнс проекте Factual Beat.

Известность пришла к нему благодаря синглу «The Whistle Song» из дебютного альбома Payback Time, который вышел в 2000 году.
Сингл «The Whistle Song» в январе 2002 года добрался до пятой позиции в UK Singles Chart, а позднее попал в Top of the Pops BBC. Трек стал четырежды платиновым в Дании и занимал в 2000 году первые позиции в чартах страны.

В 2002 году DJ Aligator выпустил свой второй альбом The Sound of Scandinavia.

Также DJ Aligator занимается написанием ремиксов на композиции других известных исполнителей, в числе которых Me & My, Infernal, Nik & Jay, O-Zone и Medina.

В данный момент DJ Aligator проживает в Мальмё, Швеция, где у него оборудована собственная звукозаписывающая студия.

19 ноября 2012 года вышел новый альбом Next Level.

Дискография

Альбомы 
 Payback Time (2000)
 The Sound of Scandinavia (2002)
 Music is My Language (2005)
 Kiss My B-ass (2009)
 Next Level (2012)

Сборники 
 Greatest Hits & Remixes (2004)
 Re-Hits (2006)
 Dance Lollipop (2006)

Синглы 
 «Doggy Style» (2000)
 «Lollipop» (2000)
 «Turn Up The Music» (2000)
 «The Whistle Song» (2000)
 «Temple Of India» (2001)
 «Dreams» (feat. Christina Undhjem) (2002)
 «I Like To Move It» (feat. Dr. Alban) (2002)
 «Mosquito» (2002)
 «Stomp» (2002)
 «Davaj Davaj» (feat. MC Вспышкин) (2004)
 «Music Is My Language» (feat. Arash) (2005)
 «Protect Your Ears» (2005)
 «Countdown» (2006)
 «Meet Her At The Loveparade 2007» (2007)
 «K.A.O.S.» (2008)
 «Calling You» (2009)
 «Shine 2009 (feat. Heidi Degn)» (2009)
 «Gi' Det Til Dig» (feat. Jinks) (2010)
 «Interlude»
 «Starting Over» (2011)
 «Trash The Club (feat. Al Agami & Yas)» (2011)
 «Return» (2012)
 «The Perfect Match» (feat. Daniel Kandi & Julie Rugaard) (2012)
 «Be With You» (feat. Sarah West) (2013)
 «Here Comes The Rain» (feat. Kaya Bruel) (2013)
 «Fist Pump» (2014)
 «Heaven Is Falling» (feat. Aero) (2016)
 «Put Your Lights Up» (feat. Decaville) (2016)
 «Agmal Hayaa (Beautiful Life)» (feat. Talal) (2018)
 «Drop the Bass» (2018)
 «Put Your Hands in the Air» (2019)
 «You Know Me» (feat. Mike Trend) (2019)
 «Beshkan» (2019)
 «Follow Me!»  (2020)
 «Bang That Drum» (feat. Copenhagen Drummers) (2020)
 «Where Are You 2020» (feat. Paffendorf, Darwich) (2020)
 «Bassland» (The Remixes) (2021)
 «Bassland, Pt. 2» (2021)
 «HEY!» (2022)

Клипы 
 «DJ Aligator feat. Arash — Music Is My Language»
 «DJ Aligator feat. Bijan Mortazavi — Never Forget»
 «DJ Aligator — I’m Coming Home (feat. Mohammad Esfehani)»
 «DJ Aligator — Lollipop»
 «DJ Aligator — The Whistle Song»
 «DJ Aligator — Stomp»
 «DJ Aligator — Protect Your Ears»
 "DJ Aligator & Heidi Deign — Close To You (Classical Version)
 «DJ Aligator feat. Heidi Degn — Shine 2009»
 "DJ Aligator — Countdown
 "DJ Aligator — Dreams
 "Mohamed Ali — Rocket (DJ Aligator Project Remix)
 "Medina — You & I (DJ Aligator Remix)
 "DJ Aligator & Jinks — Gi Det Til Dig
 "DJ Aligator — Mosquito
 «Arash feat. Helena — Broken Angel To By Pure Love (DJ Aligator Remix)»
 «Aligator — Starting Over»
 «Aligator feat. Al Agami & Yas — Trash The Club (2011)»
 «Aligator & Daniel Kandi feat. Julie Rugaard — The Perfect Match (2012)»
 «Aligator feat. Airbase — Resurrection (Presenting An Amazing Fly Board Show)»
 «Aligator feat. Sarah West — Be With You»
 «Aligator — So Far From Home (2013)»
 «Aligator — Fist Pump (2014)»
 «Aligator — Heaven Is Falling (feat. Aero) (2016)»
 «Aligator — Put Your Lights Up (ft. Decaville) (2016)»
«Aligator — Agmal Hayaa (Beautiful Life)» (feat. Talal) (2018)»

Примечания

Ссылки 
 
 

Диджеи